Ouro Branco (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Ouro Branco (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Ouro Branco (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte